Чарын () — село в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Чарынского сельского округа.

География 
Находится примерно в 25 км к северо-северо-западу (NNW) от села Чунджа, административного центра района, на высоте 554 метров над уровнем моря. Код КАТО — 196663100.

История 
Село Петропавловское основано в 1910 г. В 1913 г. состояло из 66 дворов, входила в состав Богословской волости Кольджатского участка Джаркентского уезда Семиреченской области.

Население 
В 1999 году население села составляло 5653 человек (2828 мужчин и 2825 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 5572 человека (2833 мужчин и 2739 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Уйгурского района